Тази статия описва хронологично представянето на футболния отбор на ПФК Левски (София) през сезоните, в които са се провеждали организирани футболни турнири в България (от 1921 г. до днес).

В нея е включена информация за основните турнири, в които отборът взима участие: Първенството на България по футбол, Националната купа на България по футбол и Европейските клубни турнири по футбол.

Спечелени трофеи
26 пъти шампион на България: 1933, 1937, 1942, 1946, 1947, 1948/49, 1950, 1953, 1964/65, 1967/68, 1969/70, 1973/74, 1976/77, 1978/79, 1983/84, 1984/85, 1987/88, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2005/06, 2006/07 и 2008/09 г.
26 пъти носител на Националната купа: 1 път на Царската купа - 1942 г., 13 пъти на Купата на Съветската армия – 1946, 1947, 1948/49, 1950, 1956, 1957, 1958/59, 1966/67, 1969/70, 1970/71, 1975/76, 1976/77 и 1978/79 г. и 11 пъти на Купата на България – 1983/84, 1985/86, 1990/91, 1991/92, 1993/94, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2006/07 г. и 2021/22г.
три пъти носител на Суперкупата на България: 2005, 2007 и 2009 г.
носител на Купата на България (като второстепенен турнир): 1981/82 г.
3 пъти носител на Купата на Съветската армия (като второстепенен турнир): 1983/84, 1986/87 и 1987/88 г.

М = мачове, П = победи, Р = равни, З = загуби, Г.раз = голова разлика, Т = точки.
СП = Столично първенство, ДП = Държавно първенство, НФД = Национална футболна дивизия, РП = Републиканско първенство.
КЦ = Купа на Царя, КСА = Купа на Съветската армия, КНРБ = Купа на Народна република България, КБ = Купа на България.
КНК = Купа на носителите на купи, УЕФА = Купа на УЕФА, ЛЕ = Лига Европа, КЕШ = Купа на европейските шампиони, ШЛ = Шампионска лига.
Източници: LevskiSofia.info, bgclubs.eu

 
Левски София